Суперкубок Белоруссии по футболу 2021 — 12-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 2 марта 2021 года. В нём встретились чемпион Беларуси 2020 года солигорский «Шахтёр» и обладатель Кубка Беларуси 2019/2020 БАТЭ из Борисова.

Основное время матча закончилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты Шахтёра (5:4), которые впервые стали обладателями трофея.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2020
 Кубок Белоруссии 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Меньше месяца до «Париматч — Суперкубка Беларуси» сезона 2021
 Александр двуликий. Гутор принес «Шахтеру» первый в истории Суперкубок
 Суперкубок. Ай да Гутор!

2021
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2021
Футбольные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2021 году
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск